

Кошаново — село в гміні Влоцлавек Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кошаново — село в гміні Сміґель Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Кошаново — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Кошаново — село в гміні Бжежно Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства